Le Musée national d'archéologie de Lisbonne ou Museu Nacional de Arqueologia do Dr. Leite de Vasconcelos se trouve à Lisbonne, et fut fondé en 1893 à l'initiative de José Leite de Vasconcelos, sous le nom de Museu Etnográfico Português.

Le musée 
Le musée est installé, depuis 1903, dans aile ouest (occidentale) du Monastère des Hiéronymites (Mosteiro dos Jerónimos), où se trouvaient les anciens dortoirs des moines.

Le principal centre de recherche archéologique du Portugal y est installé, travaillant sur des pièces venant de tout le pays. 

À l'entrée du musée se trouve  une statue de granite, de plus de 2 mètres de haut, venant du nord du Portugal, représentant  des Guerriers "Calaico-Lusitaniens" ("Guerriers Calaico-Lusitanos") du .

Les expositions permanentes sont divisées en :
antiquités égyptiennes, qui couvrent cinq mille ans d'histoire et comprennent des sarcophages et des statues,
et les trésors de l'archéologie portugaise, avec la présentation de pièces d'orfèvrerie allant de l'âge de bronze à l'âge du fer.

Le musée possède aussi la plus grande collection de mosaïques romaines des musées portugais, la plupart d'entre elles proviennent du sud du pays, mais aussi du centre du Portugal comme l'Apollon de Póvoa de Cós.

Voir aussi

Liens externes 
  Site officiel du Museu Nacional de Arqueologia
  Archaeological Institute of America
  Site de l'institut des musée portugais

Lisbonne
Archeologie